Васи́лий Богатырёв:
 Богатырёв, Василий Васильевич (1899—1968) — нарком электропромышленности СССР.
 Богатырёв, Василий Васильевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
Богатырёв, Василий Владимирович (род. 1966) — российский композитор и музыкальный продюсер.
 Богатырёв, Василий Семёнович (1871—1941) — русский художник, скульптор, передвижник.